Hatsavan (Kotayk)
 Hatsavan (Syunik)